Katzenloch heißen:

 Katzenloch (Kempfeld), Ortschaft im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Katzenloch (Mieminger Kette), Pass zwischen Telfs und Leutasch, Tirol
 Katzenloch (bei Burgstetten), Spaltenhöhle, ca. 30 tief, Baden-Württemberg
 Katzenloch (Elbe), eine Untiefe in der Mündung der Elbe